Cooperstown kan syfta på:

 Cooperstown, New York
 Cooperstown, North Dakota
 Cooperstown, Pennsylvania
 Cooperstown, Wisconsin